Pradaria — tipo de terreno
 Prado (apelido)

No Brasil
 Prado (Bahia) — município
 Prado (Belo Horizonte) — bairro 
 Prado (Nova Friburgo) — bairro 
 Prado Velho — bairro em Curitiba, Paraná
 Rio do Prado — município em Minas Gerais
 Prado (Piripiri), bairro

Em Espanha
 Museu do Prado 
 Prado (Espanha) — município

Em Portugal
 Prado (Melgaço) — freguesia

Noutros países
 El Prado (distrito) — no Peru

 El Prado — cidade na Bolívia
 Lo Prado — comunas em Santiago, Chile

Desambiguações de topônimos